Дянь может относиться к одному из следующих:

 Дянь (озеро)
 Дянь (государство) (кит. 滇國; , Дьен) — древнейшее государственное образование народа и.